Fridrich Leopold Pruský (Jáchym Karel Vilém Fridrich Leopold; 14. listopadu 1865, Berlín – 13. září 1931, Flatow) byl pruský princ.

Rodina 
Fridrich Leopold se narodil jako syn pruského prince Fridricha Karla a jeho manželky Marie Anny Anhaltsko-Desavské.

24. června 1889 se jako třiadvacetiletý v Berlíně oženil s o rok mladší princeznou Luisou Žofií, dcerou vévody Fridricha VIII. Šlesvicko-Holštýnského a jeho manželky Adléty z Hohenlohe-Langenburgu a mladší sestrou císařovny Augusty Viktorie, manželky německého císaře Viléma II. Manželé spolu měli čtyři děti:

 1. Viktorie Markéta Pruská (17. 4. 1890 Postupim – 9. 9. 1923 tamtéž) 
 ⚭ 1913 Jindřich XXXIII. Reuss-Köstritz (26. 7. 1879 Vídeň – 15. 11. 1942 Staniszów), rozvedli se v roce 1922
 2. Fridrich Zikmund Pruský (17. 12. 1891 Berlín – 6. 7. 1927 Lucern) 
 ⚭ 1916 Marie Luisa ze Schaumburg-Lippe (10. 2. 1897 Oldenburg – 1. 10. 1938 Postupim)
 3. Fridrich Karel Pruský (6. 4. 1893 Postupim – 6. 4. 1917 Saint-Étienne-du-Rouvray), závodní jezdec na koni, bronzový olympijský medailista, padl v první světové válce, svobodný a bezdětný
 4. Fridrich Leopold Pruský (27. 8. 1895 Berlín – 27. 11. 1959 Lugano), sběratel umění, během druhé světové války vězněn v koncentračním táboře Dachau, svobodný a bezdětný

Vojenská kariéra 
Ve věku 10 let se stal Fridrich Leopold kadetem, v roce 1885 nadporučíkem, 1888 rytmistrem, 1890 majorem a 1893 plukovníkem. Téhož roku byl také jmenován generálmajorem, velitelem osobní stráže, kyrysníkem 1. strážní jezdecké brigády, vrchním plukovníkem rakouského císařského a královského husarského pluku Nr. 2 Friedrich Leopold, Prinz von Preußen.

V roce 1898 se stal generálporučíkem, vedoucím jízdní inspekce Postupimi. V roce 1902 se stal generálem kavalerie. Sloužil v rusko-japonské válce (1904–1905) jako poradce Ruska. V roce 1907 se stal generál inspektorem armády, 10. září 1910 generálplukovníkem.

Ostatní život 
Princ Fridrich Leopold byl posledním patronem pruských zednářů z rodu Hohenzollernů. Členem byl od roku 1889, v roce 1894 se stal patronem všech tří lóží. Během Listopadové revoluce 1918 na svém loveckém zámečku Glienicke poblíž Berlína zvedl červenou vlajku.

Byl také vlastníkem velkého panství ve městě Krajenka. 21. června 1924 mu potvrdil jeho držení soudní dvůr Reichsgericht. Princ Fridrich Leopold tam 13. září 1931 ve věku 65 let zemřel.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 14. listopadu
Narození v roce 1865
Narození v Berlíně
Úmrtí 13. září
Úmrtí v roce 1931
Pruští princové
Pruští maršálové
Hohenzollernové
Pruští generálové
Nositelé Řádu červené orlice
Nositelé Řádu württemberské koruny
Nositelé Vojenského záslužného řádu (Württembersko)
Nositelé Řádu Fridrichova
Nositelé Řádu Karla XIII.
Rytíři velkokříže Řádu Kristova
Rytíři velkokříže Řádu avizských rytířů
Nositelé Vévodského sasko-ernestinského domácího řádu
Nositelé Řádu Jindřicha Lva
Nositelé Řádu Ludvíkova
Čestní rytíři velkokříže Královského Viktoriina řádu
Nositelé Královského řádu svatého Štěpána
Nositelé velkokříže Řádu rumunské hvězdy
Nositelé Domácího a záslužného řádu vévody Petra Fridricha Ludvíka
Nositelé Řádu bílého sokola
Nositelé Řádu Spasitele
Nositelé Domácího řádu vendické koruny
Nositelé Řádu svatého Huberta
Muži